Seqe est le nom de deux circonscriptions législatives éthiopiennes de la zone Hadiya :
 Seqe  ; 
 Seqe .

Voir aussi 
 SEQE, ou SEQE-UE, le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne.